Rother – dystrykt w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Rother – rzeka w Anglii, w hrabstwach West Sussex i Hampshire
 Rother – rzeka w Anglii, w hrabstwach Derbyshire i South Yorkshire
 Rother – rzeka w Anglii, w hrabstwach East Sussex i Kent